Ariomardes () és una paraula persa que significa "Heroi honorable". És el nom que van portar alguns prínceps perses els principals dels quals foren:
 Ariomardes, príncep aquemènida fill de Darios i Parmis, la filla d'Esmerdis. Fou el comandant dels mosquis i tibarens a l'exèrcit de Xerxes I de Pèrsia a Grècia.
 Ariomardes, noble persa, fill d'Artupi (Arthupius) que va ser el comandant dels caspis a l'exèrcit de Xerxes I de Pèrsia a Grècia.
 Ariomardes, noble persa que fou governador de Tebes (Egipte). Va dirigir als egipcis a l'exèrcit de Xerxes I de Pèrsia a Grècia.